Boffaloresi – abitanti di Boffalora d'Adda
Boffaloresi – abitanti di Boffalora sopra Ticino
Boffaloresi – abitanti di Magnana